Peltostigma är ett släkte av vinruteväxter. Peltostigma ingår i familjen vinruteväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinruteväxter
Peltostigma